Chirnogi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Chirnogi (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Chirnogi (Ulmu), Dorf im Kreis Călărași